Río Tingo steht für folgende Flüsse in Peru:
 Río Tingo (Río Huallaga), Fluss in der Provinz Pasco
 Río Tingo, linker Nebenfluss des Río Verde (Río Huayabamba)

Siehe auch:
 Río Tingo Grande